Elena (bułg.: Община Елена)  − gmina w północnej Bułgarii.

Miejscowości 
Miejscowości wchodzące w skład gminy Elena:
 Apłaci (bułg.: Аплаци),
 Badewci (bułg.: Баевци),
 Bagalewci (bułg.: Багалевци),
 Bałuci (bułg.: Балуци),
 Bażdari (bułg.: Баждари),
 Bebrowo (bułg.: Беброво),
 Bejkowci (bułg.: Бейковци),
 Berkowci (bułg.: Берковци),
 Bjałkowci (bułg.: Бялковци),
 Błyskowci (bułg.: Блъсковци),
 Bogdansko (bułg.: Богданско),
 Bojkowci (bułg.: Бойковци),
 Bosewci (bułg.: Босевци),
 Brezowo (bułg.: Брезово),
 Bryczkowci (bułg.: Бръчковци),
 Bujnowci (bułg.: Буйновци),
 Charwałowci (bułg.: Харваловци),
 Christowci (bułg.: Христовци),
 Chynewci (bułg.: Хъневци),
 Cwekljuwci (bułg.: Цвеклювци),
 Czakali (bułg.: Чакали),
 Czawdarci (bułg.: Чавдарци),
 Czerni djał (bułg.: Черни дял),
 Czerwenkowci (bułg.: Червенковци),
 Dajnowci (bułg.: Дайновци),
 Daweri (bułg.: Давери),
 Debeli ryt (bułg.: Дебели рът),
 Dobrewci (bułg.: Добревци),
 Dołni Marjan (bułg.: Долни Марян),
 Dołni Tanczewci (bułg.: Долни Танчевци),
 Donkowci (bułg.: Донковци),
 Draganowci (bułg.: Драгановци),
 Dragijci (bułg.: Драгийци),
 Dragnewci (bułg.: Драгневци),
 Drenta (bułg.: Дрента),
 Dukowci (bułg.: Дуковци),
 Dyrlewci (bułg.: Дърлевци),
 Elena (bułg.: Елена),
 Gabraka (bułg.: Габрака),
 Ganew doł (bułg.: Ганев дол),
 Głogowec (bułg.: Глоговец),
 Golemani (bułg.: Големани),
 Gorni kraj (bułg.: Горни край),
 Gorni Tanczewci (bułg.: Горни Танчевци),
 Gorska (bułg.: Горска),
 Gramatici (bułg.: Граматици),
 Gyrdewci (bułg.: Гърдевци),
 Ignatowci (bułg.: Игнатовци),
 Ilijuwci (bułg.: Илиювци),
 Iłakow ryt (bułg.: Илаков рът),
 Iwaniwanowci (bułg.: Иванивановци),
 Jakowci (bułg.: Яковци),
 Kamenari (bułg.: Каменари),
 Kantari (bułg.: Кантари),
 Karaiwanci (bułg.: Караиванци),
 Karandili (bułg.: Карандили),
 Kirewci (bułg.: Киревци),
 Kołari (bułg.: Колари),
 Konstantin (bułg.: Константин),
 Kosewci (bułg.: Косевци),
 Kosteł (bułg.: Костел),
 Kotuci (bułg.: Котуци),
 Kozja reka (bułg.: Козя река),
 Kożljuwci (bułg.: Кожлювци),
 Kriljuwci (bułg.: Крилювци),
 Krumczewci (bułg.: Крумчевци),
 Lesicze (bułg.: Лесиче),
 Łazarci (bułg.: Лазарци),
 Machałnici (bułg.: Махалници),
 Majsko (bułg.: Майско),
 Marafełci (bułg.: Марафелци),
 Marinowci (bułg.: Мариновци),
 Marjan (bułg.: Марян),
 Mijkowci (bułg.: Мийковци),
 Minewci (bułg.: Миневци),
 Mirczowci (bułg.: Мирчовци),
 Myrtwinata (bułg.: Мъртвината),
 Nedjałkowci (bułg.: Недялковци),
 Neszewci (bułg.: Нешевци),
 Niczowci (bułg.: Ничовци),
 Nikołczowci (bułg.: Николчовци),
 Nikołowci (bułg.: Николовци),
 Njuszkowci (bułg.: Нюшковци),
 Palici (bułg.: Палици),
 Papratliwa (bułg.: Папратлива),
 Pejkowci (bułg.: Пейковци),
 Petkowci (bułg.: Петковци),
 Poprusewci (bułg.: Попрусевци),
 Popska (bułg.: Попска),
 Radowci (bułg.: Радовци),
 Rajnowci (bułg.: Райновци),
 Rajuwci (bułg.: Раювци),
 Ralinowci (bułg.: Ралиновци),
 Rebrewci (bułg.: Ребревци),
 Ruchowci (bułg.: Руховци),
 Sredni kolibi (bułg.: Средни колиби),
 Stojanowci (bułg.: Стояновци),
 Stojczewci (bułg.: Стойчевци),
 Sułtani (bułg.: Султани),
 Swetosławci (bułg.: Светославци),
 Sybkowci (bułg.: Събковци),
 Sziliweri (bułg.: Шиливери),
 Sziłkowci (bułg.: Шилковци),
 Szubeci (bułg.: Шубеци),
 Titewci (bułg.: Титевци),
 Todjuwci (bułg.: Тодювци),
 Tombeto (bułg.: Томбето),
 Topuzi (bułg.: Топузи),
 Trynkowci (bułg.: Трънковци),
 Tumbewci (bułg.: Тумбевци),
 Tynki ryt (bułg.: Тънки рът),
 Tyrkaszeni (bułg.: Търкашени),
 Ugorjałkowci (bułg.: Угорялковци),
 Waleto (bułg.: Валето),
 Weljuwci (bułg.: Велювци),
 Wełkowci (bułg.: Велковци),
 Weselina (bułg.: Веселина),
 Wisokowci (bułg.: Високовци),
 Wyłczowci do Jakowci (bułg.: Вълчовци до Яковци),
 Wyłczowci do Majsko (bułg.: Вълчовци до Майско),
 Wyrziłkowci (bułg.: Вързилковци),
 Zelenik (bułg.: Зеленик).

Przypisy 

Elena